Michał Sokołowski (zm. 1619) – kasztelan gostyniński, starosta brzeskokujawski, starosta rogoziński
 Michał Sokołowski (ur. ok. 1758) – starosta kowalski
 Michał Sokołowski (1881–1947) – polski działacz socjalistyczny, senator II Rzeczypospolitej
 Michał Sokołowski (1900–1979) – działacz komunistyczny, I sekretarz KW PPR w Olsztynie
 Michał Sokołowski (ur. 1992) – polski koszykarz